Modstandsmand, Maskinmester.

Født 6.12.1925 (97 år) 

Medlem af ( BOPA  Afsnit 8M, Kompagni Ib) fra 1944-1945

Dæknavn (Thor) 

Modstandsarbejde:

Militærgruppe

- Skudøvelser ved Ejby mose

- Våbenbesidelse (Madsen maskinpistol)

Sabotage 

- Deltog blandt andet i Bopa´s sabotageaktion mod Cheminovas afdeling i Mørkhøj 14. februar 1945.

- Deltog i sabotageaktionen mod Tankstelle, Vanløse, København, den 16. februar 1945.

- Deltog i sabotageaktionen mod Always i Boyesgade 8, København, den 27. marts 1945.